Dance Little Sister – brano musicale dei Rolling Stones del 1974
Dance Little Sister – brano musicale di Terence Trent D'Arby del 1987